Martinsturm bezeichnet Bauwerke. Dem Martin v. Tours gewidmet:

 Martinsturm (Amberg), Kirchturm von St. Martin (Amberg) in Amberg, kreisfreie Stadt, Bayern, Deutschland
 Martinsturm (Basel), Südwestturm des Basler Münsters
 Martinsturm (Bregenz), ehemaliger Getreidespeicher in Bregenz, Bezirk Bregenz, Vorarlberg, Österreich
 Martinsturm (Chur), Kirchturm der Martinskirche (Chur) in Chur, Kanton Graubünden, Schweiz
 Martinsturm, ehemaliger Pulverturm der Festung Mainz in Mainz, kreisfreie Stadt, Rheinland-Pfalz, Deutschland; siehe Pulverturm (Mainz)
 Martinsturm (Memmingen), Kirchturm von St. Martin (Memmingen) in Memmingen, kreisfreie Stadt, Bayern, Deutschland
 Martinsturm (Quedlinburg), Wehrturm in Quedlinburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Martinsturm (Schlieben), Kriegerdenkmal und Aussichtsturm in Schlieben,  Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg, Deutschland
 St Martin’s Tower, Malta

Weitere:
 Martinsturm (Klingenmünster), Aussichtsturm bei Klingenmünster, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland